María del Carmen kan syfta på:

 María del Carmen (kulle) – en kulle på Kuba
 María del Carmen (opera) – en opera i tre akter med musik Enrique Granados och libretto av José Feliú y Codina från 1896

Personer
 María del Carmen Franco y Polo (1926–2017),  dotter och enda barn till Spaniens diktator Francisco Franco